Kumamoto steht für:

 Kumamoto, eine Stadt in der japanischen Präfektur Kumamoto
 Kumamoto (Han), ein Lehen in Japan 
 Präfektur Kumamoto, eine Präfektur in der Region Kyūshū auf der Insel Kyūshū
 (9993) Kumamoto, einen Asteroiden

Kumamoto ist der Familienname folgender Personen:

 Yūta Kumamoto (* 1995), japanischer Fußballspieler